Ez a lista tartalmazza a núbiai Kusita Királyság ismert uralkodóit.

Az el-kurrui fejedelmek 

El Kuru Napata közelében található. Az itt eltemetett núbiai királyok a XXV. dinasztia ősei. Ennek a legalább a Kr. e. 10. századig visszanyúló fejedelemségnek az utolsó két uralkodója ismert csak név szerint.

Az egyiptomi XXV. dinasztia uralkodói (Kr. e. 746–664 (656))

A Napata-kor uralkodói (Kr. e. 655 – Kr. e. 270-es évek)

Meroitikus kor kor (Kr. e. 270 k. – Kr. u. 350 k.) 

(Az uralkodók sorrendje számos ponton bizonytalan)

Jegyzetek

Irodalom 

 László Török: The Kingdom of Kush. Handbook of the Napatan-Meroitic Civilization. Leiden–New York–Köln, 1997, 200–206.

 
Történelmi témájú listák
Ókori Egyiptom témájú listák
Afrikai uralkodók listái